Curien ist der Familienname folgender Personen:

Eugène Curien (1868–1947), französischer römisch-katholischer Geistlicher und Bischof von La Rochelle
Hubert Curien (1924–2005), französischer Forschungsminister und Physiker